Медаль «Участнику специальной военной операции» — награда Министерства обороны Российской Федерации. Учреждена приказом министра обороны России от 10 августа 2022 года № 461 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации „Участнику специальной военной операции“» для участников российского вторжения на Украину.

История 
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение на Украину. Согласно российскому законодательству, Вооружённые силы Российской Федерации проводят «специальную военную операцию на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». В документах и заявлениях официальных лиц ООН военный конфликт на Украине характеризуется как война.

Приказом министра обороны России от 10 августа 2022 года № 461 была учреждена медаль «Участнику специальной военной операции».

Положение о медали 
Согласно положению о медали «Участнику специальной военной операции», ею награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации за:
 разумную инициативу, усердие и отличие по службе;
 безупречную и эффективную гражданскую службу;
 добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
 непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции;
 успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции.
Медалью также могут награждаться другие граждане Российской Федерации, оказывающие содействие в решении задач специальной военной операции.

Описание 
Медаль изготавливается из металла серебристого цвета с эмалью, имеет форму круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали в центре размещено рельефное стилизованное изображение элементов знака советского ордена Красной Звезды, обрамлённое лавровым венком, перевитым в нижней части накрест расположенными лентами.

На оборотной стороне медали в центре сверху размещено рельефное одноцветное изображение эмблемы Министерства обороны Российской Федерации — увенчанный короной двуглавым орел с распростертыми крыльями; в правой лапе орла находится меч, в левой — дубовый венок; на груди орла помещён треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к короне; в поле данного щита изображён всадник, поражающий копьем дракона. Под эмблемой министерства находится рельефная надпись в три строки: «УЧАСТНИКУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ»; по кругу — рельефная надпись: в верхней части — «МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ», в нижней — «РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Примечания